Функция Мангольдта — арифметическая функция , равная , если  — степень простого числа, в противном случае . Кратко:
 
Функция Мангольдта предложена X. Мангольдтом в 1894-м году. Используется для доказательства закона распределения простых чисел вообще и в арифметических прогрессиях.

Свойства 

 Из определения следует, что
 
 С помощью формулы обращения Мёбиуса из предыдущей формулы получаем

Связь с распределением простых чисел 

 Связь с дзета-функцией Римана :
 
 Аналогичные соотношения имеют место и для L-функций Дирихле:
 
 
 
  где  — постоянная Эйлера
 Пси-функция Чебышёва — сумматорная функция функции Мангольдта
 
 Формула Перрона, примененная к предыдущему соотношению, даёт

Литература 

 

Аналитическая теория чисел